Ialomița é um județ (distrito) da Romênia, na região da Valáquia. Sua capital é a cidade de Slobozia.

Geografia 
O distrito possui área total de .

O distrito está localizado na Planície Bărăgan, toda a área é plana e cortada por pequenos rios, com vales pequenos porém profundos.

Na divisa a leste encontra-se o rio Danúbio. O rio Ialomița corta o distrito de oeste a leste, mais ou menos ao meio.

Limites 
 Distrito de Constança a leste;
 Distrito de Ilfov a oeste;
 Distritos de Brăila, Buzău e Prahova ao norte;
 Distrito de Călărași ao sul.

Demografia 
Em 2002, Ialomița possuía uma população de  habitantes com uma densidade demográfica de 67 hab/km².

Grupos étnicos 
 Romenos: 95,6%
 Ciganos: 4,1%

Evolução da população

Economia 
A agricultura á a principal atividade do distrito. Quase toda a indústria se concentra na cidade de Slobozia.

As indústrias predominantes no distrito são:
 Indústria alimentícia;
 Indústria têxtil;
 Indústria de componentes mecânicos.

Turismo 
Os principais destinos turísticos são:
 Cidade de Slobozia.

Divisões administrativas 
O distrito está dividio em 3 municípios, 4 cidades e 59 comunas.

Municípios 
 Slobozia, capital - população:  habitantes (2007)
 Fetești - população:  habitantes (2002)
 Urziceni - população:  habitantes (2002)

Cidades 
 Amara
 Căzănești
 Fierbinți-Târg
 Țăndărei

Comunas

Ligações externas 
 Informações gerais e websites sobre o distrito de Ialomita

Ialomita